Roeckle ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Roeckle (Architekt) (1879–1953), der vor allem durch seine Bauten in Frankfurt am Main bekannt wurde
 Franz Roeckle (Unternehmer) (1919–2005), Liechtensteiner Unternehmer und Nazisympathisant
 Hanna Roeckle (* 1950), in Liechtenstein und der Schweiz lebende und arbeitende Künstlerin